That Will Never Happen No More est un morceau du chanteur et guitariste de ragtime et de blues Blind Blake paru en 1927, pour la face B de Bad Feelin' Blues.

Paroles 

I met a girl at the cabaret,
Said, "Pretty papa I'm goin' your way"
Her man know what it all about,
Waiting at home just to throw me out.
Broke my nose, split my chin.
"Don't let me catch you here again"
He whipped me from the kitchen back to the door,
He beat me with the chair till my head got sore.

That'll never happen no more.
That'll never happen no more.

The wind in Chicago, winter and fall,
Is what caused me to wear my overalls.
Got broke, was my fault.
Been used to eating porkchops and meat and salt.
I met a woman, just a pigmeat some.
Bit fatmouth-me followed her.
She pulled a gun, take my joint.
Didn't leave me hard on, didn't get sore.

That'll never happen no more.
That'll never happen no more.

Chanson interprétée par Blind Blake